U Don't Know Me – singolo di T.I. del 2005, dall'album Urban Legend
U Don't Know Me (like U Used To) – singolo di Brandy del 1999, dall'album Never Say Never
 U Don't Know Me – EP di Brandy del 1999
 U Don't Know Me – singolo di Armand Van Helden featuring Duane Harden del 1999, dall'album 2 Future 4 U